de Italiaanse vorm van de voornaam Johannes, zie Johannes (voornaam)
 Giovanni Silva de Oliveira, een Braziliaans voetballer
 Giovanni Manson Ribeiro, een Braziliaans voetballer
 Giovanni (1983), een film van Annette Apon met Truus te Selle
 Giovanni (Pokémon), figuur uit Pokémon

Zie ook 
 Johannes (doorverwijspagina)